Agency Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Agency Hill (Oklahoma)
 Agency Hill (Oregon)

Siehe auch:
 Agency Peak